Hoppner est un patronyme porté par plusieurs personnes :
 John Hoppner (1758 - 1810), peintre britannique ;
 Henry Parkyns Hoppner (1795 - 1833), explorateur, peintre et officier de la Royal navy, fils du précédent ;
 Reinhard Höppner (1948 - 2014), homme politique allemand ;
 Rolf-Heinz Höppner (1910 - 1998), SS.